Region Gotland (tidligere Gotlands kommun) er den eneste kommune i Gotlands län i Sverige. Gotlands kommun omfatter øen Gotland samt omkringliggende øer, hvoraf de vigtigste er Fårö, Stora Karlsö, Lilla Karlsö og Gotska Sandön.

Byområder 
Der er seksten byområder i Gotlands kommun.

I tabellen vises byområderne i størrelsesorden pr. 31. december 2005. Hovedbyen er markeret med fed skrift.

Kommuner i Gotlands län